Il campionato italiano rally (C.I.R), nel 2010 comprende 8 gare che si snodano per tutta l'Italia. 
Tre di queste gare sono su sterrato, mentre le altre su asfalto. Al Campionato Italiano partecipano tutte le auto, ad esclusione delle WRC e delle Kit CAr superiori a 1600 di cilindrata, che non sono ammesse.

Le vetture di punta usate in questo campionato sono le S2000 e le N4.
Le Super2000, sono dotate di trazione integrale con motori aspirati a 2000 cm³ (Peugeot 207, Grande Punto Abarth)  la (Skoda Fabia S2000 e la Ford Fiesta S2000);  le N4 (Gruppo N) dove possiamo ammirare le Mitsubishi Lancer EVO 9 e Mitsubishi Lancer Evolution e le Subaru Impreza. Poi possiamo trovare le Super 1600 come la Fiat Punto,la Renault Clio, Citroën C2, Peugeot 206 e le Suzuki Swift e Ignis. 
In crescita anche il gruppo R, con la presenza della Clio R3C e della Peugeot 207 R3,senza dimenticare la Citroën C2 R2B e l'Abarth 500 R3T e le ultime arrivate, la Ford Fiesta e la Renault Twingo R2B

Presenti anche 2 campionati: uno il Trofeo Rally Terra su 6 gare su terra e l'altro il Trofeo Rally Asfalto su 10 gare interamente su asfalto dove possono correre anche le WRC.

Calendario 2010 

Per il campionato italiano di rally 2010, si svolse su 8 prove.

Squadre e piloti 2010 
Piloti e Team al via

CIR Assoluto

CIR Junior 2010

CIR Produzione 2010

Classifiche Piloti

Campionato piloti assoluta

Campionato Junior assoluta

Campionato Piloti Produzione

Classifiche costruttori

Campionato costruttori Assoluta

Campionato costruttori Produzione

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Campionato italiano rally
Serie rallystiche nel 2010